Lara Arruabarrena e Tatjana Maria erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Arruabarrena ha fatto coppia con Mariana Duque Mariño, perdendo nei quarti di finale contro Verónica Cepede Royg e Magda Linette. Maria ha partecipato con Natela Dzalamidze, perdendo nei quarti di finale contro Irina Chromačëva e Nina Stojanović.

In finale Beatriz Haddad Maia e Nadia Podoroska hanno sconfitto Verónica Cepede Royg e Magda Linette con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Aleksandra Krunić /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Natela Dzalamidze /  Tatjana Maria (quarti di finale)

 María Irigoyen /  Paula Kania (quarti di finale)
 Lara Arruabarrena /  Mariana Duque Mariño (quarti di finale)

Wildcard 

  Beatriz Haddad Maia /  Nadia Podoroska (campionesse)

 Alyssa Mayo /  Stephanie Nemtsova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Claro Open Colsanitas 2017